O'Keefe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 F. Robin O'Keefe
 Sean T. O'Keefe